Ehingen (Augsburg)
Ehingen (Donau)
Ehingen (Middel-Franken)	
Ehingen am Ries